Александр Дмитриевич Петро́в (, с. Бисерово Опочецкого уезда Псковской губернии — , Варшава) — первый русский шахматный мастер, теоретик шахмат, шахматный композитор, писатель. Один из сильнейших шахматистов мира в первой половине XIX века. Тайный советник.

Биография 
Петров родился в селе Бисерово (ныне в городской черте Опочки) в мелкопоместной дворянской семье, отец — регистратор Смоленского верхнего земского суда Дмитрий Васильевич Петров, мать — дочь расправного судьи Авдотья Николаевна (урождённая Соколова). В 1808 году вместе с родителями переехал в Санкт-Петербург. 1 октября 1808 года был зачислен канцеляристом на службу в Канцелярию рекетмейстерских дел, в штат отдела, который возглавлял двоюродный дед Петрова — Соколов Иван Алексеевич, брат отца его матери. Обучался в духовной школе протоиерея Каменского.

В семилетнем возрасте Петров начал играть в шахматы. Его первым учителем стал Иван Алексеевич Соколов.
В 1809 году Петров победил одного из лучших шахматистов Петербурга известного в то время писателя А. Д. Копьёва и с этого момента считался лучшим шахматистом России.

Петров был ярким мастером комбинационного стиля. Он великолепно разыгрывал открытые позиции — добивался быстрого развития фигур, захватывал открытые линии и переходил в атаку, которую, как правило, проводил решительно, не останавливаясь перед жертвами.

В 1824 году в Санкт-Петербурге Петров издал свою первую шахматную книгу на русском языке — «Шахматная игра, приведённая в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечание на оные». Книга состояла из 5 частей (1-я и 2-я части — «теория Шахматов», 3-я — 5-я части — «практика Шахматов»). Книга Петрова стала настольной книгой русских шахматистов. Её читали А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышевский. В библиотеке Пушкина сохранились два экземпляра книги Петрова. Очевидно, первый он купил сам, а другой подарил ему Петров. На этом экземпляре есть дарственная надпись: «Милостивому государю Александру Сергеевичу Пушкину в знак истинного уважения. От создателя». Первую книгу о шахматах на русском языке издал в 1821 году Иван Бутримов.

Александр Дмитриевич Петров бывал в доме графа Юлия Помпеевича Литта, где собирались литераторы, интересующиеся шахматами, приходил и Александр Сергеевич Пушкин, который также увлекался шахматами. В доме Литта Петров играл вслепую с Павлом Львовичем Шиллингом.

Первая в России партия по переписке — Петров против трех любителей шахмат в Москве — длилась почти полгода (началась 21 мая 1837 г.). Организованная журналом "Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», была разыграна защита Петрова, партия приобрела известность в шахматном мире (источник поз. 9).

Александр Петров основал первый в России шахматный клуб. В 1844—1845 годах он публиковал художественные рассказы о шахматах: «Сцена из жизни шахматных игроков» (1845) и рассказ «Странный случай с моим дедом». В нём он пишет: «Мне кажется, что книжное изучение утомляет, или лучше сказать, притупляет шахматные способности». В книге «Шахматная игра» Петров отмечает и недостаточность формального знания правил игроками и сравнивает шахматы с поэзией: «…(шахматная игра) кажется трудною по числу шашек и по разнообразности их ходов; но ходы сеи впрочем в два урока узнать можно. Однако ж зная ходы, нельзя ещё почитать себя игроком. В сем случае шахматы имеют сходство с Поэзией. Зная правила поэзии нельзя быть поэтом не имея дарований»

Петров издал первую в России книгу о шашках — «Руководство к основательному познанию шашечной игры». В честь Петрова назван эндшпиль, описанный в книге, — «Треугольник Петрова».

В 1840 году Петров несколько раз побеждал (с гандикапом) юного русского шахматиста Карла Яниша. Дважды Петров выиграл матчи против Сергея Урусова в 1854 году со счётом 3:1 и в 1859 году со счётом 13:7. В 1862 году Петров выиграл у Ильи Шумова со счётом 4:2. В 1851 году Говард Стаунтон пригласил Александра Петрова участвовать в первом международном турнире в Лондоне, но Петров не смог поехать в Лондон.

С 1840 года Петров проживал в Варшаве, где занимал различные высшие должности при наместнике Царства Польского И. Ф. Паскевиче. Пользовался особым расположением И. Ф. Паскевича и часто играл с ним в шахматы. В 1848 году был произведён в действительные статские советники. В 1859 году был помощником статс-секретаря при Совете управления Царства Польского, почётным членом совета Александринского института воспитания девиц в Новой Александрии, членом Главного попечительного совета благотворительных заведений.

Дом А. Д. Петрова был известным местом встреч русских и польских шахматистов. Чтобы не навлечь на себя подозрений в участии в восстании против царизма в Польше, в 1863 году Петров уехал за границу. В Вене и Париже он познакомился с ведущими шахматистами Западной Европы, в том числе с Полом Морфи, однако сыграть с ним в шахматы ему не пришлось.

Петров имел прозвище «Северный Филидор».

Умер от апоплексического удара. Похоронен на православном кладбище в Варшаве, могила не сохранилась.

Возможно, шахматист изображён на картине «Сам с собою, или Игра в шахматы» художника-передвижника Григория Мясоедова (1907), хранящейся в коллекции Музея шахмат в Москве. И. М. Линдер полагает, что портрет был выполнен по просьбе семьи на основе прижизненных изображений Петрова.

Семья 
А. Д. Петров был женат на Александре Васильевне Погодиной, дочери Василия Васильевича Погодина (1790—1863), крупного чиновника, друга декабриста Батенькова. Погодин был организатором одного из первых в Петербурге шахматных клубов (с 1821 года). Во время проживания семьи в Варшаве жена Петрова участвовала в издании варшавской газеты «Воскресное чтение» и подпольной газеты «Стражница». Имеются свидетельства, что в доме Петровых незадолго до польского восстания 1863 года встречались русские и польские революционеры. Во время восстания Александра Васильевна Петрова посещала цитадель, где содержались арестованные повстанцы, передавала им бельё, продукты питания, письма.

Спортивные результаты 
Сохранилось порядка 90 партий А. Д. Петрова.

Вклад в теорию дебютов 
Александр Петров внёс значительный вклад в теорию шахмат. Он глубоко проанализировал дебют, который был назван его именем: «Защита Петрова». Этот дебют также известен под названием «Русская партия».
Первые ходы «Защиты Петрова»:

1.e2-e4 e7-e5 2.Кg1-f3 Кg8-f6.

Именем Петрова назван вариант в «дебюте слона»:

1.e2-e4 e7-e5 2.Сf1-c4 Сf8-c5 3.Кg1-f3 d7-d6 4.c2-c3 Фd8-e7 5.d2-d4 — атака Петрова,

а также одно из продолжений в принятом королевском гамбите:

1.e2-e4 e7-e5 2.f2-f4 e5:f4 3.Cf1-e2 — Гамбит Петрова

Задачи 

Петров создал несколько замечательных шахматных задач.

Его самая знаменитая задача называлась «Бегство Наполеона из Москвы в Париж». Задание — мат в 14 ходов.

Это так называемая скахографическая задача (этот жанр нашел развитие в творчестве И. С. Шумова, а в XX веке — у Э. Л. Погосянца).

Решение: 1.Кd2++ Крa2 2.Кc3+ Крa3 3.Кdb1+ Крb4 4.Кa2+ Крb5 5.Кbc3(a3)+ Крa6 6.Кb4+ (Фa8×) Крa7 7.Кb5+ Крb8 8.Кa6+ Крc8 9.Кa7+ Крd7 10.Кb8+ Крe7 11.Кc8+ Крf8 12.Кd7+ Крg8 13.Кe7+ Крh8 14.Крg2(g3)×

По замыслу автора, поле b1 — Москва, поле h8 — Париж, диагональ h1-a8 — река Березина, чёрный король — Наполеон, белый король —  Александр I, белые кони — русская кавалерия.

На реке Березина (диагональ h1-a8) Наполеон мог быть захвачен в плен. В примечании к шестому ходу Петров писал: «Ферзём следовало преградить путь Наполеону, ступив на a8, тогда бы он не ушёл в Париж, а был бы ему шах и мат».

Библиография

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Линдер И. М. Первые русские мастера. — М.: ФиС, 1979. — С. 8 — 83.
 Линдер И. М. России первый мастер. К 100-летию со дня смерти А. Петрова. [1794—1867] // Шахматы в СССР. — 1967. — № 4. — С. 16—18, с портр.
 Линдер И. М. Петров — первый и великий. // «64 — Шахматное обозрение». — 1994. — № 5—6. — С. 26—28.

Ссылки 
 Биография Александра Петрова  на сайте ШФР
 
 Шахматная игра, приведённая в систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечание на оные. 1824
 
 

Шахматисты России (по 1917)
Шахматные композиторы Российской империи
Шашечные композиторы Российской империи
Шахматные теоретики
Тайные советники
Умершие от инсульта
Похороненные на Православном кладбище Варшавы